Ле-Блан () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр. Супрефектура округа Ле-Блан.

Коммуна расположена на расстоянии около 270 км к югу от Парижа, 155 км на юго-запад от Орлеана, 55 км на запад от Шатору.

Население 

Население — 6 926 человек (2007).

Фотографии

Литература 

Супрефектуры Франции